Соревнования по гимнастике проходили на Олимпийских играх с 1896 года.

В списке представлены страны и выступающие за них спортсмены, завоевавшие на Олимпийских играх наибольшее количество медалей в мужской спортивной гимнастике. Максимальное количество медалей на Олимпийских играх (15) завоевал Николай Ефимович Андрианов.

Гимнасты

См. также 
 Список лидеров по количеству олимпийских медалей в женской гимнастике

Ссылки 
  База данных спортсменов Sports.com
 Гимнастика спортивная на Олимпийских играх

Примечания 

Гимнастика на Олимпийских играх